Amfreville  est un toponyme normand signifiant à l'origine « domaine (rural) d’*Ásfridr », nom de personne norrois qui se perpétue dans les patronymes normands Anfry, Anfrie, Anfray, Anfrey et Lanfry.

On le retrouve dans le nom de différentes communes françaises de Normandie :

 Amfreville, dans le Calvados
 Amfreville, dans la Manche
 Amfreville-la-Campagne aujourd'hui intégré à Amfreville-Saint-Amand, dans l'Eure
 Amfreville-la-Mi-Voie, dans la Seine-Maritime
 Amfreville-les-Champs, dans l'Eure
 Amfreville-les-Champs, dans la Seine-Maritime
 Amfreville-sous-les-Monts, dans l'Eure
 Amfreville-sur-Iton, dans l'Eure